Соревнования по лыжным гонкам проводятся на зимних Универсиадах начиная с 1960 года для мужчин и женщин. Начиная с Универсиады 2011 года проводится гонка для смешанной команды.

Виды соревнований

Призёры соревнований

Мужчины

Спринт

10 километров

12 / 15 километров 
Все годы — классический стиль

Масс-старт, 30 километров

Комбинация / гонка преследования / скиатлон

Эстафета

Женщины

Спринт

5 километров

8 / 10 километров, классический стиль

Масс-старт, 15 километров

Комбинация / гонка преследования / скиатлон

Эстафета

Смешанные команды

Смешанная эстафета / командный спринт

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Cross-Country Skiing - FISU
 Международная федерация лыжного спорта (International Ski Federation, Fédération internationale de ski et de snowboard, FIS)